Irene van Griekenland en Denemarken (Grieks: Πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και Δανίας) (Kaapstad, 11 mei 1942), prinses van Griekenland en Denemarken, is de jongste dochter van Paul I en van Frederika van Brunswijk.

Irene volgde onder meer piano-onderricht bij Gina Bachauer, om daarna zelf een loopbaan als concertpianiste te beginnen. Nadat haar broer Constantijn II van Griekenland gedwongen werd te abdiceren, verbleef ze enige jaren met haar moeder in India. Daarna vestigde ze zich bij haar zuster in Madrid.

Irene is ongetrouwd en houdt zich voornamelijk bezig met liefdadigheid.

Op 16 maart 2018 verkreeg zij de Spaanse nationaliteit en deed zij afstand van haar Griekse nationaliteit.

Huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Griekenland)
Grieks musicus
Spaans musicus